Жиньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Жиньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура